Музей картофеля (Вашингтон)                                    
 Музей картофеля (Айдахо)                                       
 Музей картофеля (Мюнхен)                                       
 Музей картофеля (Оденсе)                                       
 Музей картофеля фри (Брюгге)